Pizzone ima više značenja:
 Pizzone, Isernia
 Pizzone, Napoli